Benoit se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre L. G. Benoit
 M.A. Benoit